

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Miłosławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Miłosławice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko